

Codici 
 zpu – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Yalálag

Altro 
 ZPU  – cannone antiaereo rimorchiato
ZPU  – nome artistico del cantante hip hop spagnolo  Juan Prieto Sánchez